Madeleine-Sibylle de Saxe-Weissenfels est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Madeleine-Sibylle de Saxe-Weissenfels (1648-1681), fille d'Auguste de Saxe-Weissenfels et d'Anne-Marie de Mecklembourg-Schwerin, épouse de Frédéric  de Saxe-Gotha-Altenbourg ;
 Madeleine-Sibylle de Saxe-Weissenfels (1673-1726), fille de Jean-Adolphe  de Saxe-Weissenfels et de Jeanne-Madeleine de Saxe-Altenbourg, épouse de Jean-Guillaume de Saxe-Eisenach.